Баду:

 Баду — остров в 60 км к северу от острова Терсди (Квинсленд, Австралия).
 Баду — город на территории области Плато в Того, у границы с Ганой.
 Баду, Эрика (род. 1971) — американская певица в стилях соул и ритм-энд-блюз.
 Агеманг-Баду, Эммануэль (род. 1990) — ганский футболист, полузащитник итальянского клуба «Удинезе» и сборной Ганы.
 Баду, Эззаки (род. 1959) — марокканский футболист, вратарь.

См. также 
 Badoo — социальная сеть.